Lacrimosa steht für:
 ein Teil der Sequenz Dies irae in einer Totenmesse (manchmal auch Lacrymosa geschrieben)
insbesondere das eigenständige Lacrimosa im Requiem von Mozart, siehe Requiem (Mozart)
 Lacrimosa, deutsch-Schweizer Gothic-Musikprojekt, benannt nach Mozarts Lacrimosa
 (208) Lacrimosa, Asteroid des Hauptgürtels